Океана́риум () — научно-просветительное учреждение, как правило некоммерческое, музей живой морской природы.

Термин «океанариум» французского происхождения. Его значение пока не совсем четко определено. Он может включать два типа океанографических учреждений разной конструкции:
 парки морских млекопитающих ()
 публичные морские аквариумы ()

Как правило, в океанариумах имеется несколько бассейнов различного объёма. В небольших океанариумах содержат мелких рыб и беспозвоночных, а для наблюдения за их обитателями одну из боковых стенок делают прозрачной. В крупные океанариумы помещают больших рыб, черепах, ластоногих, сирен, китообразных.

Существуют океанариумы, в которых устраивают представления с участием дрессированных дельфинов и ластоногих. В некоторых океанариумах ведутся научные исследования.

Ради коммерческой выгоды океанариумы иногда размещают в составе крупного торгово-развлекательного комплекса.

Распространение 

Большинство океанариумов расположено в прибрежных районах.

По регионам и странам публичные аквариумы и сходные с ними объекты распределяются следующим образом:

Европа:
 По количеству и размеру публичных аквариумов в Европе, ведущие места занимают: Франция и Великобритания. На третьем месте находится Германия. Следом за Германией идут Италия и Испания. Далее идут: Дания, Голландия и Швейцария.

Северная Америка: США

Центральная и Южная Америка:
 В Латинской Америке лидирует Мексика, Куба и Колумбия.

Азия:

 Две трети азиатских аквариумов расположены в Японии. На втором месте Китай.
 В столице Казахстана расположен океанариум, единственный в мире удалённый более чем на три тысячи километров от океана.

Россия:Океанариумы, признанные ЕАРАЗА:
 Океанариум «Планета-Нептун» — Санкт-Петербург (2006)
 Сочинский аквариум (2005)
 Воронежский океанариум (2011).
 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» (2015)
 Приморский океанариум — Владивосток (2016)
 Владивостокский океанариум — Владивосток (1991).
 Океанариум "Дельфин " - Екатеринбург(2018)

Африка:
 В Африке лидирует ЮАР.

Австралия и Океания:
 На первом месте Австралия, следом идет Новая Зеландия.

Крупнейшие представители 
Океанариум «Дубай Молл» — самый большой в мире крытый океанариум, внесён в книгу рекордов Гиннеса.

5 августа 2015 года открылся Крупнейший в Европе Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», расположенный на ВДНХ, г. Москва.

См. также 
 Океанология
 Аквариумистика
 Дельфинарий
 Public aquarium
 Marine mammal park
 Палюдариум

Примечания

Ссылки 
 Океанариумы разных стран мира // seaquarium.ru